Bradshaw har flere betydninger:
 John "Bradshaw" Layfield (født 1966) − en amerikansk wrestler
 Carrie Bradshaw − en fiktiv forfatter i Sex and the City